

Personnalités 

 August Ségur-Cabanac (1881-1931), ministre autrichien ;
 Auguste de Ségur-Cabanac (1771-1847), général dans l'armée autrichienne ;
 François Desjordy Moreau de Cabanac (1666-1726), gouverneur en Nouvelle-France ;
 Joseph Desjordy de Cabanac (1657-1713), officier an Nouvelle-France ;
 Joseph-Marie de Ségur-Cabanac (1744-1815), général et homme politique français ;
 Michel Cabanac (né en 1934), physiologiste français.

Toponymes 

 Cabanac, commune française du département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie ;
 Cabanac-Cazaux, commune française du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie ;
 Cabanac-Séguenville, commune française du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie ;
 Cabanac-et-Villagrains, commune du Sud-Ouest de la France, dans le département de la Gironde, en Nouvelle-Aquitaine ;
 Lacapelle-Cabanac, commune française du département du Lot en région Occitanie.